L'empereur Kōgen (孝元天皇, Kōgen Tennō) est le huitième empereur du Japon à apparaître sur la traditionnelle liste des empereurs.

Aucune date certaine ne peut être attribuée à cet empereur et il est considéré par les historiens comme un « empereur légendaire ».

Il est le septième de huit empereurs sans légende, le Kojiki et le Nihon shoki ne précisant que son nom et sa généalogie. La tradition lui attribue des dates de vie de -273 à -158 et situe son règne à partir de -214, à la suite de celui de son père Kōrei.

Si la tradition affirme qu'il a réellement existé et lui attribue une tombe, les études historiques modernes tendent à montrer qu'il n'a en fait jamais existé.

Consorts et enfants 
Impératrice : Utsusikome (欝色謎命), sœur cadette d'Utsusikoo (欝色雄命)

Prince Oohiko (大彦命), ancêtre de Abe no Omi (阿倍臣), Kashiwade no Omi (膳臣), Ahe no Omi (阿閉臣), Sasakiyama no Kimi (狭狭城山君), Tsukushi no Kuni no Miyatsuko (筑紫国造)

Prince Sukunaokokoro (少彦男心命)
Prince Wakayamatonekohikooobi (稚日本根子彦大日日尊), futur empereur Kaika
Princesse Yamatototohime (倭迹迹姫命)

Ikagashikome (伊香色謎命), fille de Oohesoki (大綜麻杵)
Prince Hikofutsuoshinomakoto (彦太忍信命), grand-père de Takeuchi no Sukune (武内宿禰)

Haniyasuhime (埴安媛), fille de Kawachi no Aotamakake (河内青玉繋)
Prince Takehaniyasuhiko (武埴安彦命)

Bibliographie 
 Asakawa, Kan'ichi. (1903).   The Early Institutional Life of Japan. Tokyo: Shueisha.  OCLC 4427686;  see online, multi-formatted, full-text book at openlibrary.org
 Aston, William. (1896).  Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697. London: Kegan Paul, Trench, Trubner.  OCLC 448337491
 Brown, Delmer M. et Ichirō Ishida, eds. (1979).  Gukanshō: The Future and the Past. Berkeley: University of California Press. ;  OCLC 251325323
 Chamberlain, Basil Hall. (1920). The Kojiki. Read before the Asiatic Society of Japan on April 12, May 10, and June 21, 1882; reprinted, May, 1919.  OCLC 1882339
 Nussbaum, Louis-Frédéric and Käthe Roth. (2005).  Japan encyclopedia. Cambridge: Harvard University Press. ;  OCLC 58053128
 Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon. (1959).  The Imperial House of Japan. Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 194887
 Titsingh, Isaac. (1834). Nihon Odai Ichiran; ou,  Annales des empereurs du Japon.  Paris: Royal Asiatic Society, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland.  OCLC 5850691
 Varley, H. Paul. (1980).  Jinnō Shōtōki: A Chronicle of Gods and Sovereigns. New York: Columbia University Press. ;  OCLC 59145842

Notes et références 

Empereur du Japon
Mythologie japonaise
Naissance en 273 av. J.-C.
Décès en 158 av. J.-C.
Empereur légendaire du Japon